Studenec (okres Semily), een gemeente in Tsjechië
 Studenec (okres Třebíč), een gemeente in Tsjechië
 Studenec (okres Levoča), een gemeente in Slowakije
 Studenec (Postojna), een plaats in Slovenië
 Studenec (Sevnica), een plaats in Slovenië
 Studenec (Trebnje), een plaats in Slovenië